Колос (стадіон, Бориспіль)
 Колос (новий стадіон, Бучач)
 Колос (старий стадіон, Бучач)
 Колос (стадіон, Збараж)
 Колос (стадіон, Христинівка)